Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2021 fand vom 28. November bis zum 4. Dezember 2021 in Huelva statt Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O40.

Herreneinzel 
 Oliver Colin (4. Runde)
 Conrad Hückstädt (Viertelfinale)
 Naruenart Chuaymak
 Morten Eilby Rasmussen (4. Runde)
 Marcus Jansson (4. Runde)
 Alex Marritt (Silber)
 Björn Wippich (3. Runde)
 Casper Lund (Gold)
 Juuso Atrila (4. Runde)
 Abhinn Shyam Gupta (Viertelfinale)
 Jhony Hidayat (4. Runde)
 Dawid Krawiec (3. Runde)
 Tryggvi Nielsen (2. Runde)
 Eric Wasylyk (Viertelfinale)
 Fredrik du Hane (zurückgezogen)
 Antti Koljonen (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Claudia Vogelgsang (Gold)
 Katja Wengberg (Viertelfinale)
 Dominika Guzik-Płuchowska (Bronze)
 Stefanie Schmidt (Bronze)
 Stephanie Cloarec (Silber)
 Pooja Mehta (Viertelfinale)
 Ulla Pedersen (3. Runde)
 Cecilia Närfors (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Tommy Sørensen / Jesper Thomsen (Gold)
 Esben B. Kæmpegaard / Morten Eilby Rasmussen (3. Runde)
 Samir Abbasi / Upendra Fadnis (Bronze)
 Marcus Jansson / Björn Sidfalk (3. Runde)
 Mark Constable / Alex Marritt (Viertelfinale)
 Tihomir Kirov / Plamen Mihalev (Viertelfinale)
 Florian Körber / Björn Wippich (3. Runde)
 Oliver Colin /  Eric Wasylyk (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Drífa Harðardóttir / Elsa Nielsen (Gold)
 Claudia Vogelgsang /  Katja Wengberg (Bronze)
 Mhairi Armstrong / Suzanne Brewer (2. Runde)
 Sarah Burgess / Claire Royall (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Alex Marritt / Rebecca Pantaney (Silber)
 Mark King / Mhairi Armstrong (3. Runde)
 Esben B. Kæmpegaard / Helle Kæmpegaard (Viertelfinale)
 Morten Eilby Rasmussen /  Claudia Vogelgsang
 Stefan Edvardsson / Katja Wengberg (3. Runde)
 Björn Wippich / Jessica Willems (2. Runde)
 Mark Constable / Lynne Swan (Bronze)
 Paul Freeman / Sarah Burgess (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/4199C35B-7F1E-4CBF-A6EF-8FCF856AA909

Senioren 2021
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2021
Weltmeisterschaft 2021